Roquette ist der Familienname folgender Personen:

 Amélie Roquette (1844–1918), Gründerin des Lübecker Lehrerinnenseminars, siehe unten
 Christoph Roquette (* 1982), deutscher Basketballspieler
 Claudia Roquette-Pinto (* 1963), brasilianische Autorin und Übersetzerin
 Edgar Roquette-Pinto (1884–1954), brasilianischer Schriftsteller, Ethnologe, Anthropologe und Arzt
 Henri-Emmanuel de Roquette (1655–1725), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Kommendatarabt 
 Hermann Roquette (1892–1981), deutscher Rechtsanwalt und Fachbuchautor
 Johan de la Roquette oder Rocquette (ca. 1640-nach 1694), niederländischer Maler
 Julie de Roquette (1763–1823), deutsche Dichterin
 Otto Roquette (1824–1896), deutscher Schriftsteller
 Peter Roquette (* 1927), deutscher Mathematiker
 Suzanne Roquette (1942–2020), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Roquettesches privates Lehrerinnenseminar, ehemalige Bildungseinrichtung in Lübeck
 Roquette Frères, französisches Familienunternehmen: Fabrikation von Stärke, Cellulosefasern etc. aus nachwachsenden Rohstoffen
 der französische Ausdruck für eine Salatpflanze Rucola
 Gefängnisse von La Roquette
 Roquettes
 Rouquette